Zastupnik može značiti:

 zastupnik, izabrani narodni predstavnik, član parlamenta;
 pravni zastupnik ili odvjetnik;
 trgovački zastupnik ili agent, zaposlenik podzeća.